Штре́кер, также Штре́ккер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Штреккер, Адольф Фридрих Людвиг (1822—1871) — немецкий химик-органик.
 Штрекер, Вильгельм (1830—1890) — немецкий офицер на службе Османской империи.
 Штреккер, Герман (англ. Ferdinand Heinrich Herman Strecker ; 1836—1901) — американский энтомолог и скульптор.
 Штреккер, Фердинанд Генрих Герман (1836—1901) — американский энтомолог и скульптор.
 Штрекер, Генрих (1893—1981) — австрийский композитор-нацист.